Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1952/1953 vanns av Röda stjärnan. Ännu en gång hade säsongen lagts om, denna gång höst-vår.

Lag
Rabotnički och Mačva åkte ur serien under  föregående säsong. Nykomlingar säsongen 1952/53 var Velež och Spartak.

Tabell

Mästarna:
Röda stjärnan (tränare: Žarko Mihajlović, senare Bane Sekulić)

spelare (seriematcher/seriemål): Miljan Zeković (22/0)Todor Živanović (21/17)Branko Stanković (21/1)Predrag Đajić (21/1)Siniša Zlatković (21/0)Rajko Mitić (18/8)Tihomir Ognjanov (17/3)Milorad Diskić (17/0)Branislav Vukosavljević (13/8)Kosta Tomašević (9/3)Dimitrije Tadić (7/0)Jovan Cokić (6/2)Bela Palfi (6/1)Vasilije Šijaković (6/1)Ljuba Spajić (6/0)Dragoljub Župac (3/0)Milivoje Đurđević (2/0)Branko Nešović (1/0)Svetislav Milić (1/0)Miodrag Petrović (1/0)Miroslav Lazić (1/0)

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1952/1953
1952 i Jugoslavien
1953 i Jugoslavien